Järnmärket kan syfta på:

 Järnmärket – ett emblem hämtat från det kemiska tecknet för järn, se järnsymbolen
 Järnmärket – ett märke från Svenska Simförbundet, se Simmärke